Billy Paynter (1984-), footballeur anglais ;
 Hilary Paynter (née en 1943), graveuse et illustratrice britannique ;
 Kent Paynter (1965-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Robert Paynter (1928-2010), directeur de la photographie anglais.